João VII pode designar os seguintes líderes:

 Papa João VII - Papa do século VIII.
 João VII de Constantinopla - Patriarca de Constantinopla do século IX.
 João VII Paleólogo - Imperador bizantino do século XIV.
 João VII de Antioquia - Patriarca grego ortodoxo de Antioquia do século XI.

Desambiguações de antropônimos